El municipio de Cleveland (en inglés: Cleveland Township) es un municipio ubicado en el condado de Le Sueur en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 658 habitantes y una densidad poblacional de 6,84 personas por km².

Geografía 
El municipio de Cleveland se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 96.25 km², de la cual 86,61 km² corresponden a tierra firme y (10,01 %) 9,64 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 658 personas residiendo en el municipio de Cleveland. La densidad de población era de 6,84 hab./km². De los 658 habitantes, el municipio de Cleveland estaba compuesto por el 98,48 % blancos, el 0,76 % eran asiáticos y el 0,76 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,3 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Le Sueur